Высшая лига 1994/1995 () — 74-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1994/1995
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1994 году
Спорт в Ирландии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995